SKU är förkortning som kan stå för,
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, flera olika organisationer
Stock Keeping Unit(s)
Svenska Kyrkans Unga